Emil Cauer ist der Name folgender Personen:

*Emil Cauer der Ältere (1800–1867), deutscher Bildhauer
Emil Cauer der Jüngere (1867–1946), deutscher Bildhauer